Немецкая оккупация Крыма (1918) — во время Первой мировой войны. 
 Немецкая оккупация Крыма (1941—1944) — во время Второй мировой войны.